Alicia de Luxemburgo (Alix de Nassau-Weilburg et Bourbon-Parme) (Berg, 24 de agosto de 1929 - Belœil), 11 de febrero de 2019) era la por matrimonio, Princesa de Ligne. Además ostentaba los títulos de Princesa de Luxemburgo, Princesa de Nassau y Princesa de Borbón-Parma.

Biografía 
Era la menor de los hijos de la Gran Duquesa Carlota y del príncipe Félix de Borbón-Parma. Ostentaba el tratamiento de Su Alteza Real.

Durante su adolescencia, a causa de la Segunda Guerra Mundial, se vio obligada a huir junto a sus hermanos, primero a Estados Unidos y posteriormente a Canadá. A su regreso a Luxemburgo conoció, en la boda de su prima, al noble belga Antoinio de Ligne, con el que se casó el 17 de agosto de 1950. Antonio era el hijo mayor del príncipe Eugenio de Ligne y de Felipa de Noailles. Fue aunque la menor, la primera de sus hermanos en casarse.

Fruto de este matrimonio nacieron siete hijos:

 Miguel, XIV Príncipe de Ligne (n. 26 de mayo de 1951).

 Príncipe Gualterio de Ligne (n. 10 de julio de 1952).

 Princesa Ana María de Ligne (n. 3 de abril de 1954).

 Princesa Cristina de Ligne (n. 11 de agosto de 1955).

 Princesa Sofía de Ligne (n. 23 de abril de 1957).

 Príncipe Antonio de Ligne (n. 28 de diciembre de 1959).

 Princesa Yolanda de Ligne (n. 16 de junio de 1964).

Falleció el día 11 de febrero de 2019 en su residencia, el Castillo de Belœil (Bélgica) a los 89 años de edad. Su hermano Juan murió pocos meses después.

Distinciones honoríficas 

Dama de la orden de la Cruz Estrellada.

Ancestros

Enlaces externos 
 Princes of Ligne

Fuentes 
 Alix, Dowager Princess of Ligne

Referencias 

Princesas de Luxemburgo
Casa de Nassau-Weilburg
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada